

Architettura 
 Palazzo Cipolloni Cannella – palazzo storico dell'Aquila

Persone 
 Angelo Cipolloni – ex velocista italiano
 Enrica Cipolloni – multiplista e altista italiana